Juana de Navarra puede referirse a:
Juana I de Navarra (1271-1305). Hija de Enrique I de Navarra y Blanca de Artois. Fue reina de Navarra, reina consorte de Francia por su matrimonio con Felipe IV de Francia, y condesa de Champaña. 
Juana II de Navarra (1311-1349). Reina de Navarra e hija de Luis X de Francia y de Margarita de Borgoña.
Juana de Évreux, hija de Felipe de Évreux y Juana II de Navarra.
Juana de Navarra, reina de Inglaterra (1370-1437), reina de Inglaterra e hija de Carlos II de Navarra y de Juana de Valois.
 Juana de Navarra (1383-1413), hija legítima del rey Carlos III de Navarra y de Leonor de Trastámara.
Juana de Navarra,  hija bastarda del rey Carlos III de Navarra.
Juana de Albret (1528-1572), reina de Navarra e hija de Enrique II de Navarra.
Juana la Loca, reina de Navarra.